Wip steht für:
 Work in process
 Work in progress

Wîp bezeichnet:
 im Mittelhochdeutschen eine nichtadelige verheiratete Frau, siehe frouwe

WiP bezeichnet:
Wir in Pforzheim, Bürgerinitiative

WIP steht für:
 reduzierten Wechsler-Intelligenztest
 Wissenschaftler-Integrations-Programm
 Filmgenre WIP-Film (Women in Prison), siehe Frauengefängnisfilm
 Western Independence Party, ehemalige kanadische Partei
 Wireless Internet Protocol, Internetprotokolle nach dem Wireless Application Protocol 2.0

Siehe auch:
 VIP
 WIPP

Abkürzung